Велицкий — фамилия; имеет женскую форму Велицкая.
 Велицкий, Кшиштоф (род. 1950) — один из самых известных польских альпинистов-высотников. 
 Велицкий, Сергей Павлович (в монашестве Серафим; 1872—1927) — епископ Русской православной церкви, епископ Маловишерский, викарий Новгородской епархии.